Major League Soccer 2018 var den tjugotredje säsongen av MLS, ligan innehöll ett nytt lag, Los Angeles FC, denna säsongen, då ligan utökades från 22 lag till 23. New York Red Bulls vann  Supporters' Shield medan Atlanta United vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Konferens-semifinaler

New York Red Bulls avancerade till konferens-semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Atlanta United avancerade till konferens-semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Ackumulerat slutresultat 4–4. Portland Timbers avancerade till konferens-semifinal efter straffsparksläggning.

Sporting Kansas City avancerade till konferens-semifinal med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Konferens-finaler

Atlanta United avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Portland Timbers avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Final

Källor 
Officiell hemsida

2018 i USA
2018 i Kanada
Fotbollssäsongen 2018
2018